Diuronotus är ett släkte av bukhårsdjur. Diuronotus ingår i familjen Chaetonotidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Diuronotus